Carl Uggla kan syfta på:

* Carl Carlsson Uggla (död 1660), militär
 Carl Hildebrandsson Uggla (1725–1803), topograf, heraldiker, bibliofil
 Carl Uggla (1808-1879), bruksägare, riksdagsman
 Carl Uggla (1859-1933), konstnär 
 Carl Uggla (1875-1937), militär
 Carl Uggla (född 1944), författare